Risultati delle gare femminili della Coppa del Mondo di snowboard 2012:

Legenda:
PGS = Slalom gigante parallelo
PSL = Slalom parallelo
SBX = Snowboard cross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di snowboard 2012 - Risultati uomini

Collegamenti esterni 
  

Sci nel 2012
2012